Krahberg bezeichnet

 eine Erhebung in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten
 eine Erhebung und eine Ortschaft in der Gemeinde Oppach
 einen Gipfel im Bergstock Venetberg in den Ötztaler Alpen 
 Krahberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten

Siehe auch:
 Krähberg
 Graberg